Tougher Than Leather ("più duro del cuoio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 		
 Tougher Than Leather – film del 1988 diretto da Rick Rubin

Musica 
 Tougher Than Leather – album di Willie Nelson del 1983
 Tougher Than Leather – album dei Run DMC del 1988